Root kan syfta på följande:

 Root - dataterm
 Root (musikgrupp)
 Root - ett efternamn, se Roth (efternamn)
 Root, Luzern - en kommun i Schweiz